Чёрная, Варвара Васильевна (1914—1999) — советский инженер-химик, технолог.
 Чёрная, Елена Семёновна (также Берлянд-Чёрная; 1903—2008) — советский музыковед.
 Чёрная, Людмила Борисовна (1917—?) — советский публицист.